Платфо́рма 83 км — залізничний колійний пост Криворізької дирекції Придніпровської залізниці.

Розташований поблизу села Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області на лінії Апостолове — Запоріжжя II між станціями Чортомлик (6 км) та Нікопольбуд (5 км).

Станом на осінь 2014 року на станції зупиняються приміські електропоїзди.

Джерела

Примітки 

Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Транспорт Нікопольського району
Зупинні пункти Дніпропетровської області